Harry – nome proprio di persona inglese maschile
Harry – serie televisiva neozelandese
Richard Harry – rugbista a 15 australiano
Principe Harry – nome con cui è colloquialmente noto il principe Henry del Galles
 Harry – personaggio dei Muppet

Pagine correlate
Harry Potter (disambigua)
Hary (disambigua)